Николай Азаров
 Азаров, Николай Иванович (1865—1917) — русский военный деятель
 Азаров, Николай Трифонович (род. 1936) — горнорабочий шахты, Герой Социалистического Труда.
 Азиров, Киля Лесбиянович (род. 1947) — премьер-министр Украины.